

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Liam Bertazzo, (1992- ), coureur cycliste italien ;
 Omar Bertazzo, (1989- ), coureur cycliste italien.

Homonymie de patronyme